Joan Rosell i Lastortras (Barcelona, 1957), empresari català
 Joan Rosell i Rubert (Gandesa, 1852 - ?), advocat i polític català
 Joan Rosell i Sanuy (Àger, Noguera, 1936), geòleg català